Fatima – miasto w Portugalii, w którym znajduje się sanktuarium − ośrodek kultu maryjnego
 Fatima – japoński zespół
 Fatima – film z 1997 roku w reżyserii Fabrizio Costa
 Fatima – film z 2015 roku w reżyserii Philippe Faucona
 Fatima – film z 2020 roku w reżyserii Marca Pontecorvo

Osoby noszące imię Fatima 
 Fatima – popularne arabskie imię żeńskie
 Fatima – imię ukochanej córki proroka Mahometa
 Fatima Moreira de Melo – holenderska hokeistka na trawie
 Fatima Whitbread – brytyjska lekkoatletka
 Fatima Yusuf – nigeryjska lekkoatletka, sprinterka
 Fatima Zahra Djouad – algierska siatkarka
 Fatima Zahra Oukazi – algierska siatkarka
 Fatima Zahraa – jordańska lekkoatletka

Zobacz też 
 Objawienia fatimskie
 Matka Boża Fatimska 
 Fátima do Sul
 Modlitwy fatimskie
 Tajemnice fatimskie